Александр Долгополов — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион Радек Штепанек не защищал свой титул.

Посев 

  Марди Фиш (Полуфинал)
  '''Александр Долгополов (Титул)
  Кевин Андерсон (Четвертьфинал)
  Томми Хаас ''(Финал)

<li>  Пабло Андухар (Первый раунд)
<li>  Жереми Шарди (Второй раунд)
<li>  Бенуа Пер (Первый раунд)
<li>  Сэм Куэрри (Полуфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Citi Open 2012